Санта Марија Гвадалупе има више значења:

 Санта Марија Гвадалупе (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Санта Марија Гвадалупе (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику